Santana do Paraíso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana do Paraíso (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Paraíso (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar